Atto Emendativo della Legge Penale 1885: Un atto del parlamento britannico che discute sui reati di carattere sessuale contro donne e minori. L'emendamento Labouchere colpevolizzò Oscar Wilde 
 Atto Emendativo della Legge Penale 1968-69: Un atto del parlamento canadese che riguarda l'omosessualità, l'aborto e i sistemi contraccettivi.